Семидубська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район
 Семидубська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район